Фінал Кубка Футбольної ліги 1977 — фінал розіграшу Кубка Футбольної ліги 1976—1977, 17-го розіграшу Кубка Футбольної ліги. Учасниками фіналу були «Евертон» та «Астон Вілла».

Основний час фінальної гри, проведеної 12 березня 1977 року, завершився з нічийним рахунком 0:0. Відповідно до регламенту змагання було проведене перегравання, проведене 16 березня 1977 року, основний і додатковий час якого також завершилися з нічийним рахунком 1:1. У другому матчі-перегравання, що був проведений 13 квітня 1977 року, перемогу з рахунком 3:2 здобула «Астон Вілла».

Шлях до фіналу

Матчі

Перший матч

Перше перегравання

Друге перегравання 

1977
1977 у футболі
1977 в англійському спорті